Archon (djur)
 Archon (Aisne)
 Archon: The Light and the Dark